Asia Muhammad e Laura Siegemund erano le detentrici del titolo, ma Siegemund ha deciso di non partecipare in questa edizione. Muhammad ha fatto coppia con María José Martínez Sánchez, ma le due sono state sconfitte nei quarti di finale da Aleksandra Panova e Amra Sadiković.

In finale Oksana Kalašnikova e Jaroslava Švedova hanno sconfitto Xenia Knoll e Aleksandra Krunić con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Oksana Kalašnikova /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (quarti di finale)

 Eri Hozumi /  Miyu Katō (primo turno)
 Xenia Knoll /  Aleksandra Krunić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2016
WTA Tour 2016